Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 9 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Peng Shuai et Zheng Jie.

Faits marquants 
 Julia Görges et Dominika Cibulková déclarent forfait avant le début du tournoi. Elles sont remplacées par Zheng Jie et Angelique Kerber.
 La tenante du titre, María José Martínez Sánchez, est éliminée dès le premier tour par la Russe Ekaterina Makarova, classée  à la WTA.
 À quelques jours de Roland-Garros, les deux finalistes de l'édition 2010 du tournoi parisien, l'Italienne Francesca Schiavone, numéro 5 à la WTA, et Samantha Stosur, numéro 7, s'affrontent en quarts de finale. L'Australienne s'impose cette fois 6-2, 6-4.
 La finaliste de l'an passé, Jelena Janković, est éliminée en quarts de finale par la Danoise Caroline Wozniacki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Italie
Sport en Italie en 2011
Tennis en mai 2011